Tchokossi peut être :
 Tchokossi, langue kwa parlée au Ghana, au Bénin au Togo et en Côte d’Ivoire ;
 Tchokossi, royaume du nord Togo.